24. sezon rosyjskiej trzeciej ligi piłkarskiej (Wtoroj diwizion, oficjalna nazwa Professionalnaja Futbołnaja Liga, ПФЛ).

Do rozgrywek w pięciu grupach przystąpiły 62 drużyny, w tym zespoły rezerw niektórych klubów z wyższych klas rozgrywkowych. Zwycięzcy grup otrzymali prawo awansu do Pierwszej Dywizji.

Zachód 

|}

Liderzy "kolejka po kolejce":

Centrum 

|}

Liderzy "kolejka po kolejce":

Południe 

|}

Liderzy "kolejka po kolejce":

Ural-Wołga 

|}

Liderzy "kolejka po kolejce:

Wschód 

|}

Liderzy "kolejka po kolejce":

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Strona rozgrywek PFL

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w Rosji
2016 w Rosji